Prokić ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Prokić (* 1975), serbischer Eishockeyspieler
 Marko Prokić (* 1984), serbischer Eishockeyspieler
 Predrag Prokić (* 1982), serbischer Radrennfahrer